Il singolare del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Venus Williams (campionessa)
 Kim Clijsters (finale)
 Justine Henin-Hardenne (semifinali)
 Daniela Hantuchová (semifinali)

 Assente
 Jelena Dokić (primo turno)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)
 Alexandra Stevenson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2003